een Belgische zangeres, zie Afi Oubaibra
 AFI (band), een Amerikaanse rockband
 het American Film Institute
 bankjargon voor Andere Financiële Instellingen, in tegenstelling tot EFI, Eigen Financiële Instelling